Borovo (Bulgária)
Borovo (Croácia)
Borovo (Kraljevo) - na Sérvia

Desambiguações de topônimos